Podolany peut désigner en Pologne :

 Podolany, village du powiat de Wadowice, dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Podolany, village du powiat de Wieliczka, dans la voïvodie de Petite-Pologne

 Podolany, village de la voïvodie de Basse-Silésie

 Podolany, village de la voïvodie de Podlachie

 Podolany, village de la voïvodie de Sainte-Croix

 Podolany, village de la voïvodie de Mazovie

 Podolany, quartier de Poznań